

Canada

Géographie 
 Grand Sudbury (Greater Sudbury en anglais), ville de l'Ontario, au Canada, créée en 2001.
 Sudbury, ancienne ville de l'Ontario fusionnée en 2001.
 Bassin de Sudbury, (ou Structure de Sudbury), un cratère d'impact de météorite et district minier à Sudbury, en Ontario.
 District de Sudbury, une division territoriale du nord-est de l'Ontario, mais qui ne compte pas la ville du Grand Sudbury.

Politique 
 Sudbury, circonscription électorale fédérale de l'Ontario.
 Sudbury, circonscription électorale provinciale de l'Ontario.

Grande-Bretagne 
 Sudbury, ville du Suffolk, jumelée avec Clermont de l'Oise, en Picardie.
 Sudbury, village du Derbyshire ;
 Sudbury Hall, manoir se trouvant dans ce village.
 Sudbury, district de la banlieue ouest de Londres.
 Sudbury, ancien nom de Sedbury, un village du comté de Gloucestershire.
 Simon Sudbury, archevêque de Cantorbéry.

États-Unis 
 Sudbury, ville du Massachusetts, aux États-Unis.
 Sudbury, ville du Vermont.

Autres 
 Observatoire de neutrinos de Sudbury, un laboratoire souterrain qui observe les neutrinos.
 Sudbury, téléfilm américain réalisé par Bryan Spicer en 2004.
 École Sudbury : un type d'écoles dites « démocratiques ».
 

Homonymie de toponyme